Thomas van Aalten (1978-), un écrivain néerlandais ;
 Truus van Aalten (1910-1999), une actrice néerlandaise.

 Aalten, une ville et une commune des Pays-Bas.